Rotationsgeschwindigkeit steht für folgende Begriffe: 

 Rotationsgeschwindigkeit Vr (sprich: Vi rotate), diejenige Geschwindigkeit beim Start eines Flugzeugs, bei der die Nase angehoben wird
 Winkelgeschwindigkeit, eine vektorielle Größe in der Physik

Siehe auch:
 Rotation (Physik)
 Rotationsperiode
 Sternrotation